Csehország
 Vernéřov, Aš város településrésze a Chebi járásban
 Vernéřov, Klášterec nad Ohří község megszűnt településrésze a Chomutovi járásban